Fort Cigogne est la quatre-vingt-septième histoire de la série Tif et Tondu d'Alain Sikorski et Denis Lapière. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Tif et Tondu filent deux employés de monsieur Pinot-Boussac, qui les soupçonne de malversations dans ses diverses sociétés. Les deux suspects, apparemment paisibles, passent pourtant leur temps à visiter des commerces. Soudain, l'un d'eux crève un pneu aux deux détectives et claque la portière sur Tif! Ce dernier vexé, se lance à leurs trousses et sans le vouloir, les envoie dans un canal. Il plonge pour les sauver, mais les deux hommes semblent être des nageurs de combat aguerris. Tif s'en sort de justesse et, après l'interrogatoire de la police, ils trouvent avec Mona leur bureau saccagé.

Intrigués, Tif et Tondu décident d'ignorer les tentatives d'intimidation. Tif pénètre dans l'appartement des suspects et y trouve une fortune en billets. Les deux hommes reviennent trop tôt et le capturent, mais se contentent de le ligoter avant de partir avec du matériel de plongée. Tif se libère et retrouve Mona et Tondu; leur seule piste est un papier portant le nom de Fort Cigogne, dans l'archipel des Glénan, que Mona connaît pour y avoir plongé.

Le trio se rend aux Glénan et y trouve un mystérieux homme-grenouille qui leur échappe, puis avec un groupe, de nuit, ils trouvent une épave et dedans, un coffre étanche. Les deux suspects sont là aussi: l'un agresse les plongeurs (mais il se fait prendre), et l'autre s'empare de Mona comme otage pour fuir. Tif se glisse à son bord et Mona et lui le maîtrisent.

Il s'avère que les deux suspects ont imprimé de la fausse monnaie sur l'île Cigogne en profitant de la morte saison. Puis ils ont décidé de cacher le matériel dans l'épave pour recommencer plus tard. Il se peut que Pinot-Boussac ait sincèrement eu des soupçons, ou qu'il ait aidé l'opération avant de décider que ses employés étaient trop imprudents.

Personnages 
 Tif, Tondu et Mona
 Richard et Mandellin, petits requins
 Pinot-Boussac, patron en eaux troubles
 Quelques policiers, pêcheurs et plongeurs

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1996
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1996